Puchar Króla Hiszpanii w piłce siatkowej mężczyzn (hiszp. Copa de SM El Rey de Voleibol) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od 1951 r. przez Hiszpański Królewski Związek Piłki Siatkowej (Real Federación Española de Voleibol) dla hiszpańskich męskich klubów siatkarskich.

W latach 1951-1975 rozgrywki nosiły nazwę Puchar Generała (Copa de S.E. el Generalísimo). Hiszpański Królewski Związek Piłki Siatkowej uznaje, iż w 1976 roku po raz pierwszy rozegrano Puchar Króla, natomiast faktycznie rozgrywki te wciąż nosiły nazwę Puchar Generała.

Triumfatorzy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!